

Розлив — присілок, Котельницький район, Кіровська область

Розлив — селище, Донецька область, Великоновосілківський район
 Розлив — селище, Херсонська область, Білозерський район